Gesellschaftshaus steht für:

 Gesellschaftshaus Grünau, Berlin-Grünau
 Gesellschaftshaus Königsworth, Ort der frühen Arbeiterbewegung in Hannover, siehe Königsworth (Unternehmen)
 Gesellschaftshaus im Herrenkrug-Park, Magdeburg
 Gesellschaftshaus am Klosterbergegarten, Magdeburg
 Gesellschaftshaus Concordia, Wuppertal 
 Gesellschaftshaus Union, Wuppertal